Brestovačka Brda je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Končanica, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 40 stanovnika te 10 obiteljskih kućanstava.

Napomena

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Končanica